Blue Bird, Bluebird ():
 Bluebird — альбом американской певицы Эммилу Харрис (1989).
 BlueBird Aero Systems — израильская компания, производящая беспилотные летательные аппараты.
 Bluebird Airways — греческая авиакомпания.
 Bluebird Cargo — исландская грузовая авиакомпания.
 Blue Bird TC/2000 — школьный автобус.
 Blue Bird K4 — британский гоночный катер.
 Campbell-Railton Blue Bird — рекордный автомобиль автогонщика Малкольма Кэмпбелла.
 Проект «Блюбёрд» — программа по исследованию контроля над разумом, проводимая ЦРУ с 1950 по 1953.

См. также 
 Синяя птица (значения)